Бест () — многозначный термин:

 «БеСТ» — торговая марка ЗАО «Белорусская сеть телекоммуникаций» в 2004—2008 гг.
 BEST — Союз студентов технических вузов Европы.
 Бест — в Персии неприкосновенное убежище, откуда лицо, преследуемое властью, не может быть взято силой (мечети, помещения иностранных посольств).
 «БЭСТ» — информационная система управления предприятием.
 BEST — :en:Brihanmumbai Electric Supply and Transport, индийская транспортная компания.

Географические названия 
 Бест — город и община в провинции Северный Брабант (Нидерланды)

Фамилия 
  (род. 1992) — канадский баскетболист.
  (1953—2014) — игрок в американский футбол.
  (1888—1960) — игрок в австралийский футбол.
 Бест, Ахмед (род. 1973) — американский актёр озвучивания и музыкант.
  (1890—1917) — британский солдат, кавалер Креста Виктории за участие в битве на хребте Пилкем.
  (род. 1942) — британский футболист.
  (1891—1947) — британский футболист.
  (род. 2001) — австралийский игрок в регбилиг.
 Бест, Вернер (1903—1989) — нацист, рейхскомиссар оккупированной территории Дании в 1942—1945 годах.
  (род. 1984) — аргентинская гребчиха.
  (1937—2020) — британский политик, член Палаты общин (1997—2005).
  (1894—1980) — британский и американский детский писатель.
  (род. 1960) — игрок в американский футбол.
 Бест, Джавид (род. 1989) — американский игрок в американский футбол, легкоатлет Сент-Люсии.
  (1926—2007) — канадский дипломат, посланник Канады в Тринидаде и Тобаго (1985—1988).
  (1928—2018) — британский историк.
  (1759—1818) — британский политик, член Палаты общин (1790—1796).
 Бест, Джордж (1946—2005) — североирландский футболист.
  (1846—1926) — американский бриолог, президент Мхового общества им. Салливанта (1901—1902).
  (1821—1865) — британский политик, член Палаты общин (1849—1852).
  (1861—1923) — канадский политик, член Палаты общин (1909—1921).
  (1940—2014) — американский футболист.
  (род. 1971) — американский баскетболист.
  (род. 1954) — британский тренер по регбист.
 Бест, Ив (род. 1971) — английская актриса.
  (род. 1959) — американский бейсболист.
 Бест, Карл-Хайнц (род. 1943) — немецкий лингвист.
  (род. 1959) — барбадосский крикетчик.
  (род. 1938) — либерийский журналист.
  (род. 1949) — британский политик, член Палаты общин (1979—1987).
  (1931—2013) — британский регбист.
 Бест, Клайд (род. 1951) — бермудский футболист.
  (1878—1951) — американский предприниматель, первый председатель совета директоров компании Caterpillar.
  (род. 1978) — австралийский игрок в регбилиг.
  (род. 1983) — игрок в канадский футбол.
  (род. 1986) — игрок сборной Островов Кука по футболу.
  (1910—1957) — австралийская военная медсестра, первый директор Женского корпуса Австралийской армии (1951—1957).
  (род. 1933) — британский игрок в настольный теннис.
 Бест, Леон (род. 1986) — ирландский футболист.
 Бест, Марджори (1903—1997) — американская художница по костюмам.
  (род. 2002) — барбадосский игрок в сквош.
  (1878—1940) — британский военный моряк, командующий Североамериканской и Вест-Индской станцией (1934—1937).
  (род. 1968) — американский силовой спортсмен.
 Бест, Нил (род. 1979) — ирландский регбист.
  (род. 1963) — игрок сборной Каймановых Островов по крикету.
  (род. 1943) — австралийский композитор.
 Бест, Рандольф Питер (род. 1941) — барабанщик группы The Beatles в 1960—1962 годах.
  (род. 1964) — ирландский игрок в сквош.
 
  (1856—1946) — австралийский юрист и политик.
 Бест, Рори (род. 1982) — ирландский регбист.
 Бест, Саймон (род. 1978) — ирландский регбист.
 Бест, Стивен (род. 1955) — автор книг и статей по философии, культурной критике, социальной теории и правам животных.
  (1874—1957) — игрок в австралийский футбол.
  (1917—1992) — австралийский легкоатлет и политик.
  (род. 1981) — барбадосский крикетчик.
  (1713—1795) — британский политик, член Палаты общин от Кентербери (1741—1754).
  (1870—1941) — британский чиновник, губернатор Наветренных островов (1930—1935).
  (род. 1942) — игрок в австралийский футбол.
  (род. 1972) — американский баскетболист.
  (1767—1845) — британский юрист и политик, член Палаты общин (1808—1816, 1818—1819), председатель Суда общих тяжб (1824—1828).
  (1798—1869) — британский политик, член Палаты общин (1831—1832), сын 1-го барона Уинфорда.
 Бест, Уильям Томас (1826—1897) — британский органист и композитор.
  (1905—1978) — нидерландский боксёр.
 Бест, Чарлз Герберт (1899—1978) — канадский врач и физиолог.
  (1931—1978) — канадский политик, член Палаты общин (1957—1962), сын Чарльза Герберта Беста.
  (род. 1985) — британская бегунья.
  (ур. Чамплин, более известна под псевдонимом Эрик Берри; 1892—1974) — американская писательница и иллюстратор.
 Бест, Эдна (1900—1974) — британская актриса.
 Бест, Элсдон (1856—1931) — новозеландский этнограф.
  (1921—1989) — перуанский юрист, антрополог и педагог, ректор Университета Хуаманги (1962—1968).
  (род. 1939) — бирманский боксёр.

  (род. 1964) — канадский политик, мэр Лондона (провинция Онтарио; 2000—2010).
 Пейн-Бест, Сигизмунд (1885—1978) — сотрудник Ми-6.

Примечания